Братская могила села Уколицы — воинское захоронение с останками воинов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941—1943), решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 отнесённое к объектам культурного наследия. 

Братская могила организована в 1956 в центре села, рядом с сельским кладбищем в 300 метрах от средней общеобразовательной школы. По численности захороненных она третья в Ульяновском районе, после села Ефимцево (4317 человек) и деревни Колосово (3666 человек).

За братской могилой ухаживают ученики и учителя Уколицкой основной общеобразовательной школы под руководством директора школы Серова Алексея Александровича.

Оформление братской могилы 
На кирпичном фундаменте (2 м х 2м) возведен метровый постамент. На нём установлена двухметровая групповая скульптура — воинов мужчины и женщины со знаменем, возлагающие венок

В 2001 фасад братской могилы реконструирован.

В 2005 в центре территории братской могилы установлено устройство в виде пятиконечной звезды для зажжения Вечного огня во время проведения митингов.

Учётная карточка воинского захоронения

Численность похороненных 
Массовое перезахоронение производилось в период с 1946 по 1956 года с целью укрупнения братских могил. На тот период более половины имен погибших в боях и умерших от ран военнослужащих восстановить не удалось. В ходе работы поисковых отрядов Калужской и других областей (краев, республик), авторского коллектива над Книгой памяти (том 17), посвященной Ульяновскому району Калужской области, и после снятия грифа секретности с отдельных документов воинских частей и отдельных подразделений основное количество фамилий военнослужащих удалось восстановить.

Произведено первичное перезахоронение останков воинов с одиночных и небольших групповых братских могил рядом расположенных населенных пунктов.
Согласно учётной карточке воинского захоронения от 30.08.1991 года учтено 1702 погибших. Неизвестных в могиле согласно учётной карточки нет. Фамилии 23 воинов в списке захоронения повторены дважды за № 90  и 187 ; 162 и 186; 170 и 188; 257 и 258, 320 и 333; 376 и 383; 525 и 725; 679 и 687; 642 и 706; 656 и 674; 546 и 619; 552 и 573; 780 и 781; 877 и 887; 868 и 958; 1023 и 1024; 1047 и 1093; 1190 и 1191; 1249 и 1346; 1379 и 1427; 1496 и 1662; 1576 и 1583; 1661 и 1667.

В списке братской могилы по состоянию на январь 2013 года указано 1754 фамилии.

Книга памяти Калужской области имеет список численностью 2963 фамилии, из них 595 человек неопознанные.

 четыре военнослужащих — женщины (Агакулова Лариса Спиридоновна , Полещук Мария Яковлевна , Пронина Евдокия Матвеевна , Роенко Евдокия Савельевна ).
 для двух танкистов братской могилой стал танк КВ (Ракитский С. Р. , Рыков И. С. ). Ранее не увековечены.
 два брата, воевавшие в составе танкового подразделения и погибшие у села Озеринское 14.08.1942 родом из Татарии. Младший механик-водитель ст.сержант Иванов И. К.  и командир орудия старшина Иванов Я. К. . Увековечен в Уколице только один из них (№ 504 ).
 самому старшему в захоронении 53  года, младшему — 18  лет.

Источники 
 Обобщённый банк данных «Мемориал» о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период 
 Книга памяти/Авт.-сост. Т. В. Романова. — Калуга: ГП «Облиздат», 2009. Т. 17. — 820 с., ISBN 978-5-89653-217-0.

Примечания 

Уколица
Воинские захоронения
Кладбища Калужской области
Ульяновский район Калужской области
Здания и сооружения, построенные в 1956 году в России
1950-е годы в Калужской области